Marco Apicella (Bologna, 1965. október 7. –) olasz autóversenyző, 1994-ben megnyerte a japán Formula–3000-es bajnokságot.

Pályafutása

Teljes Formula–1-es eredménysorozata

Külső hivatkozások 
Hivatalos honlapja

Olasz Formula–1-es versenyzők
Olasz autóversenyzők
Bolognaiak
1965-ben született személyek
Élő személyek